Bortoli è un cognome italiano diffuso soprattutto in Veneto.

Diffusione 
In Italia ci sono 686 famiglie aventi il cognome Bortoli, così ripartite per regione: 
  Veneto, 420
  Lombardia, 65
  Emilia-Romagna 47
  Friuli-Venezia Giulia, 46
  Trentino-Alto Adige 45
  Piemonte, 31
  Toscana, 12
  Lazio, 11
  Liguria, 5
  Valle d'Aosta, 1
  Umbria, 1
  Marche, 1
  Abruzzo, 1

Il cognome è anche diffuso in molti altri Stati, scritti in ordine di presenze:
  Francia 
  Spagna  
  Stati Uniti d'America  
  Brasile 
  Belgio  
  Germania  
  Argentina  
  Australia  
  Svizzera  
  Algeria  
 Regno Unito  
  Lussemburgo  
  Canada  
  Austria  
  Ungheria  
  Paesi Bassi  
  Angola
  Paraguay

Varianti 
Le varianti del cognome Bortoli sono Bertellos, Bertelo, Bertelos, Bertholi, Berthulot, Bertoli, Bertolo, Bertulot, De Bortoli, Bortolotto, Bortolon e Bortoloni.

Origini del nome 
Si presume che il cognome Bortoli derivi da modificazioni ipocoristiche o accrescitive del nome medioevale Bartolus, Bertolus o Bortolus, che significa Bartolomeo.

Persone 
 Giambattista Bortoli, teologo e arcivescovo cattolico italiano
 Luca Giacomo Bortoli, gastronomo italiano
 Karl Bortoli, calciatore austriaco
 Silvia Bortoli, traduttrice, scrittrice e docente italiana

Note

Collegamenti esterni 

Cognomi italiani